Оле́нья — топоним:

 Оленья — авиабаза в Мурманской области.
 Оленья — бывший рабочий посёлок, ныне город Оленегорск в Мурманской области.
 Оленья Губа — населённый пункт в Мурманской области.
 Губа Оленья — губа Кольского залива Баренцева моря.

Реки 
 Оленья (приток Минолги) — в Томской области.
 Оленья (приток Ваграна) — в Свердловской области.
 Оленья (приток Волги) — в Волгоградской области.
 Оленья (река, впадает в Невское озеро) — на Сахалине.

См. также 
 Большая Оленья
 Оленье